Buriolestes schultzi ("ladrón de los Buriol de Cezar Schultz") es la única especie conocida del género extinto Buriolestes de dinosaurio sauropodomorfo primitivo, que vivió durante el a finales del Triásico hace aproximadamente entre 237 a 228 millones de años en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción

Aunque Buriolestes se parece superficialmente a los dinosaurios terópodos depredadores, con mandíbulas dotadas de dientes finamente aserrados y levemente curvados hacia atrás, bien adaptados a una dieta carnívora, en realidad se trata de un miembro primitivo de los Sauropodomorpha, un grupo de formas herbívoras en su mayoría que daría origen a los gigantescos saurópodos. Las características típicas de los sauropodomorfos vistas en Buriolestes incluyen la punta de la mandíbula vuelta hacia abajo y la larga cresta deltopectoral en el húmero. Sin embargo, Buriolestes además carece de la cabeza pequeña y las narinas agrandadas, las cuales son características entre los sauropodomorfos, y el cóndilo medial en el extremo de su tibia se proyecta hacia atrás, el cual es un rasgo distintivo, autapomorfia, único de este animal.

En Buriolestes, el eje del pubis es recto, en contraste con los sauropodomorfos posteriores, en los cuales este se modifica en una "plataforma" expandida; en los terópodos, este forma una "bota"; y en los ornitisquios, este se vuelve hacia atrás y queda paralelo al isquion. Los rasgos adicionales que diferencian a Buriolestes tanto de los sauropodomorfos contemporáneos como los posteriores incluyen: la expansión frontal, ala preacetabular, del ilion es relativamente alta, los bordes externos del pubis son biselados, el trocánter del fémur forma una plataforma, y el metatarsiano del quinto dígito del pie es relativamente largo.

Descubrimiento e investigación
El espécimen holotipo, ULBRA-PVT280, fue descubierto en el sitio Buriol en São João do Polêsine, en Brasil. Estas rocas forman parte de la formación Santa María, la cual data de la época del Carniense. El espécimen consiste de un único esqueleto que preserva partes del cráneo, vértebras, la pata delantera y la pata trasera izquierdas. También se halló otro conjunto de huesos más pequeños, los cuales pueden pertenecer a un juvenil o a un taxón diferente. Además, dos individuos de Ixalerpeton se preservaron en las cercanías. El espécimen fue nombrado y descrito en 2016, con el nombre de Buriolestes por la familia Buriol, propietaria del terreno; el sufijo -lestes proviene del griego para "ladrón". El nombre de la especie honra al paleontólogo Cezar Schultz. Solo abarca a una especie, B. schultzi, nombrada en 2016. El espécimen tipo fue hallado junto a un fósil del dinosauromorfo lagerpétido Ixalerpeton.

Clasificación
Un análisis filogenético publicado en 2016 confirmó las afinidades de Buriolestes con los sauropodomorfos. Parte del árbol filogenético de ese estudio es presentado a continuación:

Paleobiología

La forma de los dientes de Buriolestes sugiere que era un depredador que se alimentaba de invertebrados y vertebrados pequeños, lo cual proporciona evidencia a la idea de que los sauropodomorfos y probablemente todos los saurisquios y los dinosaurios en su conjunto fueron ancestralmente carnívoros, si bien los sauropodomorfos, ornitisquios y varios grupos de terópodos se convirtieron en herbívoros de manera independiente. 

La asociación de Buriolestes e Ixalerpeton recuerda la presencia simultánea de dinosauromorfos dinosaurios y no dinosaurios en otros sitios, como en el Ischigualasto y la formación Chinle, lo que sugiere que, tras su primera radiación evolutiva, los dinosaurios no reemplazaron de inmediato a sus precursores dinosauromorfos.

Referencias

Dinosaurios del Triásico
Dinosaurios de América del Sur
Prosauropoda